Domesta sp. z o.o. – trójmiejski deweloper z siedzibą w Gdańsku. Firma powstała w styczniu 1992 r. jako Przedsiębiorstwo Budowlane. W pierwszych latach działalności skupiona była na realizacji obiektów budowlanych w systemie GW, „pod klucz” oraz realizowała obiekty budowlane w zakresie stanu surowego na terenie Polski i Niemiec. Obecnie firma koncentruje swoje działania na trójmiejskim rynku nieruchomości. Siedziba spółki mieści się w rodzimym biurowcu Matarnia Office Park w Gdańsku.

Spółka należy do grupy kapitałowej Inpro S.A. oraz jest czynnym członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Grupa posiada doświadczenie w realizacji obiektów wielorodzinnych. W swojej ofercie posiada głównie mieszkania, ale również lokale usługowe i powierzchnie biurowe. Od początku swojej działalności firma zrealizowała i oddała do użytku ponad 3000 mieszkań w blisko 100 budynkach wielorodzinnych oraz kilka tysięcy m2 powierzchni użytkowej budownictwa towarzyszącego.

Zrealizowane inwestycje 
Do roku 2000 Domesta Sp. z o.o. realizowała inwestycje jako Generalny Wykonawca dla Spółdzielni Mieszkaniowej Zakoniczyn, Kaszuby, Mój Dom, Południe, Inwestycja oraz P.B. Inpro.

Zrealizowane przedsięwzięcia deweloperskie 
· 2021 – Traffic (Gdańsk Siedlce)

· 2021 – Havlove (Gdańsk Chełm)

· 2021 – Nowa Niepołomicka 2 (Gdańsk Chełm)

· 2019 – Ambiente (Gdańsk Piecki-Migowo)

· 2018 – Nowa Niepołomicka (Gdańsk Chełm)

· 2017 – Leszczynowy Staw (Gdańsk Jasień)

· 2016 – Osiedle Leszczynowe (Gdańsk Jasień)

· 2009 – Osiedle Południowy Stok (Gdańsk Chełm)

· 2005 – Osiedle Storczykowe (Gdańsk Kokoszki)

· 2002 – Osiedle Kurierów (Gdańsk Chełm)

Zrealizowane inwestycje biurowe 
2020 – Matarnia Office Park (Gdańsk Matarnia)

Przypisy 

Polscy deweloperzy